Лу́хамаа () — пункт пропуска на эстонско-российской границе. Расположен на шоссе Рига—Псков (Европейский маршрут E77) в деревне Лютя волости Сетомаа уезда Вырумаа. С российской стороны расположен пункт пропуска Шумилкино на расстоянии около 3 километров от деревни Шумилкино.

Пункт пропуска 
Создан в 1990-х годах.
Статус: международный.
Вид: автомобильный. 
Тип перевозок: автомобильный, грузопассажирский.
Контроль: пограничный, таможенный, автомобильный, санитарно-карантинный, фитосанитарный, ветеринарный.
Открыт: круглосуточно.
Часовой пояс: UTC+2:00, летом UTC+3:00.
Телефон: +372 612 3000.

Зона ожидания 
На пункте пропуска Лухамаа есть зона ожидания, которую обслуживает предприятие Collade OÜ. 
Телефон: +372 7828790.

В зоне ожидания есть освещение и охрана, в том числе видеонаблюдение, сбор бытовых отходов и возможность использования туалетной комнаты. Также предлагается перечень платных услуг, которые не являются обязательными для лиц, желающих пересечь границу:
 услуги таможенного агента,
 обмен валюты,
 кафе,
 использование душа, 
 взвешивание грузовиков,
 услуги бюро,
 парковка в зоне ожидания вне разрешённого периода времени.

На сайте службы  GoSwift и в киосках самообслуживания в зонах ожидания можно забронировать место в обычной очереди, выбрав подходящее время для пересечения границы. Круглосуточный Call Center: +372 698 9192. Телефон информации (1,53 евро/минута): +372 9002525, линии открыты с 08:00 до 23:00 (по местному времени).

В режиме реального времени можно отследить очереди на границе для отдельных категорий транспортных средств.

Топоним 
Название Лухамаа связано с нулком Лухамаа и бывшей деревней Лухамаа.

Примечания

Ссылки
 Пограничный пункт Лухамаа. Зона ожидания Лухамаа   
 Очереди на границе   
 Правила пользования приграничной зоной ожидания Лухамаа 
 Эстонское законодательство, регулирующее электронную регистрацию пересечений границы 

Пограничные КПП Эстонии